Вячесла́в Миха́йлов:
 Михайлов, Вячеслав Александрович (род. 1938) — советский и российский политик, историк, специалист по проблематике национальных и федеративных отношений.
 Михайлов, Вячеслав Григорьевич (1928—2019) — советский и российский военный, председатель совета московского Дома ветеранов, генерал-лейтенант авиации.
 Михайлов, Вячеслав Саввич (род. 1945) — советский и российский художник.
 Михайлов, Вячеслав Фёдорович (1939—2015) — депутат ГД РФ.